Александр Александрович Алексеев (15 ноября 1999 года, Санкт-Петербург, Россия) — российский хоккеист, защитник. На драфте НХЛ 2018 года был выбран в 1-м раунде под общим 31-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз».

Биография 
В 2016 году был выбран в 1-м раунде драфта КХЛ под общим 3-м номером новокузнецким «Металлургом». С 2016 по 2019 годы провёл три сезона в составе команды Западной хоккейной лиги «Ред-Дир Ребелз». 22 июня 2018 года клуб «Вашингтон Кэпиталз» выбрал игрока на драфте НХЛ в первом раунде под общим 31-м номером. 24 сентября того же года Александр Алексеев подписал с «Вашингтоном» стандартный 3-летний контракт новичка.

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2019/20 в составе фарм-клуба «Кэпиталз» «Херши Беарс» из Американской хоккейной лиги. Из-за неопределённости со сроками проведения сезона НХЛ 2020/21 вызванными пандемией коронавируса, игрок был отдан «Вашингтоном» в аренду клубу КХЛ «Салават Юлаев» до конца сезона.

В 2019 году в составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира среди игроков до 20 лет. В феврале 2021 года дебютировал в составе основной сборной сыграв на шведском этапе Еврохоккейтура.

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «СКА-Серебряные Львы»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»